

Localidades

 Saint-Romain (Charente)
 Saint-Romain (Côte-d'Or)
 Saint-Romain (Puy-de-Dôme)
 Saint-Romain (Vienne)

Desambiguações de topônimos